Les élections législatives françaises de 2022 dans la  circonscription du Nord se déroulent les  et .

Circonscription 
Depuis l'adoption de l'ordonnance  du , ratifiée par le Parlement français le , elle est composée des divisions administratives suivantes : cantons de Coudekerque-Branche, Dunkerque-Ouest et Grande-Synthe.

Contexte 
Christian Hutin (MDC) député sortant ayant décidé de ne pas se représenter, Christine Decodts conseillère départemental du Canton Dunkerque 1 et Adjointe au Maire de Dunkerque représentera la Majorité présidentielle. Face a elle Damien Lacroix (NUPES), Véronique de Miribel (LR), Yohann Duval (RN), Maeva Menneboo (Divers), Eugénie Madelaine (Reconquête), Alexis Peltier (Parti animaliste) et Clément Bézine (LO).

Résultats
 Député sortant : Christian Hutin (MDC)

Notes et références 

Nord
Dunkerque
Élections législatives à Dunkerque